His Night Out – cortometraggio del 1914 diretto da Allen Curtis
His Night Out – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
His Night Out – film del 1935 diretto da William Nigh